Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa – przedsiębiorstwo z siedzibą w Toruniu.

Lokalizacja 
Zakład znajduje się we wschodniej części dzielnicy Jakubskie Przedmieście, przy ul. Żółkiewskiego 35, w sąsiedztwie Fabryki Cukierniczej Kopernik, galerii Copernicus i Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Historia 

Początki przedsiębiorstwa sięgają roku 1951, kiedy Ministerstwo Rolnictwa i Handlu Wewnętrznego powołało do życia Centralę Nasienniczo-Ogrodniczą i Szkółkarstwa w Toruniu. Warto dodać, że już w okresie międzywojennym istniał w Toruniu zakład nasienny „Hozakowski”, a po II wojnie światowej w 1946 roku otwarto oddział Polskiej Spółdzielni Nasiennej w Poznaniu.

Na lata 70. i 80. XX w. przypada dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a tym samym Toruń stał się ważnym ośrodkiem hodowli twórczej i zachowawczej wielu gatunków warzyw i roślin ozdobnych. 2 marca 1982 zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej CNOS przekształcono w Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, zaś w 1996 roku Centrala zaczęła funkcjonować pod nazwą TORSEED P.N.O.S. 1 sierpnia 1999 roku została ona sprywatyzowana.

W 2005 roku przedsiębiorstwo otworzyło w Lublinie pierwsze centrum ogrodnicze, a w późniejszym okresie także w Toruniu i w Koszalinie.

Zatrudnienie 
W 2018 roku w przedsiębiorstwo zatrudniało ok. 110 pracowników.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 historia Torseed w Toruniu

Przedsiębiorstwa w Toruniu